Catabonops är ett släkte av skalbaggar. Catabonops ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Catabonops